Сергей Возианов:
 Возианов, Сергей Александрович (род. 1960) — советский учёный, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины.
 Возианов, Сергей Георгиевич (род. 1952) — российский тележурналист.